A Diófás két települést jelenthet:
Diófás, város Bihar megyében, Romániában
Diófás, falu Beszterce-Naszód megyében, Romániában